Ofensivo puede referirse a:
 Lo que ofende, que causa ofensa (véase injuria, insulto, etc.)
 Ofensiva
 Ataque método ofensivo
 Atacante o delantero en fútbol y otros deportes
 Liniero ofensivo
 Mediocentro ofensivo
 Offensive tackle, en fútbol americano
 Offensief, organización política holandesa actualmente redenominado Socialistisch Alternatief (véase :nl:Offensief (organisatie) o :en:Socialist Alternative (Netherlands))